Elizabeth Cady Stanton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elizabeth Cady Stanton House (New Jersey) im Bergen County, NRHP-Nr. 75001122
 Elizabeth Cady Stanton House (New York) im Seneca County, NRHP-Nr. 66000572